Adrian von Ziegler é um compositor que vive em Zurique, na Suíça. Ele ganhou popularidade no site de compartilhamento de vídeo YouTube. Em janeiro de 2014, seu canal no YouTube adquiriu mais de 200.000 assinantes. Adrian compõe várias melodias vocais e não-vocais. No entanto, a maioria de suas canções são não-vocais, porque ele diz que "não quer adicionar nenhuma letra para (suas) músicas, já que (ele) pensa que o ouvinte deve interpretá-los em seu próprio caminho". Adrian usa um "teclado muito velho" e o software Magix Music Maker, entre outros, para compor sua música. Embora haja poucos sinais de atenção da mídia, Adrian tem destaque em um artigo na revista Magix.

Estréia Musical 
Depois de sua primeira experiência musical como baterista de uma banda de rock local com a idade de 15 anos, ele começou a compor suas próprias músicas . Devido ao fato de que isso não era possível para ele na banda atual e na posição de um baterista , ele deixou a banda , comprando sua primeira guitarra simultaneamente.

De 2007-2009 , ele gravou inúmeras músicas demo com o pseudônimo " Indigo", quando a guitarra  seria substituída cada vez mais frequentemente por teclado e arranjos orquestrais, os quais ele passou a favorecer . Em 2008, sua música foi lançada no mundo pela primeira vez quando ele criou uma conta de Myspace.
Depois de largar o pseudônimo Indigo em 2009 , Adrian criou a tendência de lançar álbuns por ano. 2010 houve o lançamento de dois álbuns ,  Requiem  e  Lifeclock e, em 2011  Wanderer , Across Acheron  e Mirror of the Night  são liberados. Até o final de 2012, Adrian tinha lançado mais cinco álbuns : Mortulia , Spellbound , A Celtic Collection , Starchaser  e  Odyssey . Durante 2013 , Adrian lançou  Feather And Skull  e Vagabond   . Seu último álbum,  Libertas  , foi lançado em março de 2014.

Inspiração 
Adrian von Ziegler afirma que sua inspiração se origina a partir de uma variedade de fontes. Ele diz que a natureza, literatura, história, mitologia, suas emoções, seus mundos imaginários, e sua namorada Carina dão-lhe inspiração para suas obras musicais. Carina e Adrian se casaram em abril de 2015.

Gêneros 
Embora os trabalhos de Adrian contenham vários tipos de música, seus principais focos incluem Celtic music, Emotional music, Relaxing music, Dark Alternative music, World music, Metal music, Neoclassical Darkwave e Film music, de acordo com sua fanpage.

Discografia  
 Requiem (2010)
 Lifeclock (2010)
 Across Acheron (2011)
 Wanderer (2011)
 Mirror of the Night (2011)
 Mortualia (2012)
 Spellbound (2012)
 Starchaser (2012)
 The Celtic Collection (2012)
 Odyssey (2012)
 Feather and Skull (2013)
 Vagabond (2013)
 Libertas (2014)

Compositores da Suíça
Naturais de Zurique